Топик (от  — «тема», от  — «тематический») — многозначный термин. Может обозначать:

 «Топик» или «тема» в лингвистике — логический субъект предложения, о котором высказывается его смысл.
 Топик — тема на интернет-форуме, тема «наверху»
От  — «верх», «верхняя часть».
 Топик (одежда), топ;
 Топик (кулинария);
 Топик — герой книг Николая Носова о Незнайке.

Топоним 
 Топик (Одесская область)